Насири, ан-Насири () — арабская нисба и фамилия.

  — марокканский писатель.
  — иракский журналист.
  — марокканский писатель.
  — член Мешрано Джирги.
  — марокканский шпион.
 Насири, Мохаммад () — иранский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 1968 года, чемпион мира, Азии и Азиатских игр.